Омекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Омекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель